Lanyon steht für

Personen
 Charles Lanyon (1813–1889), englischer Architekt
 Josh Lanyon, US-amerikanischer Kriminalschriftsteller
 Peter Lanyon (1918–1964), britischer Maler
 Scott M. Lanyon (* 1956), US-amerikanischer Ornithologe
 Wesley Edwin Lanyon (1926–2017), US-amerikanischer Ornithologe

geografische Objekte
 Lanyon (Iowa), Stadt im Western County im Bundesstaat Iowa, Vereinigte Staaten
 Lanyon (Cornwall), Weiler bei Gwinear in Cornwall, Vereinigtes Königreich
 Lanyon Peak, Berg im ostantarktischen Viktorialand
 Mount Lanyon, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika